Ocskay László (1680–1710), kuruc brigadéros, császári és királyi ezredes.
Ocskay László (1893–1966), százados, II. világháborús embermentő.